Bambamius ist der Familienname folgender Personen: